Europadiplom steht für

 Europäisches Diplom für geschützte Gebiete, Naturschutzauszeichnung des Europarates
 Europapreis, eine Auszeichnung des Ministerkomitees des Europarats für Gemeinden